La bataille de Falloujah peut faire référence à :
 la première bataille de Falloujah, d'avril à mai 2004 ;
 la deuxième bataille de Falloujah, en novembre 2004 ;
 la bataille de Falloujah, de 2013 à 2014 et  de la plus large bataille d'Al-Anbar ;
 la bataille de Falloujah, en 2016.